Ветряны́е го́ры () — историческая местность, на сегодняшний день является одним из северо-западных районов Киева. Административно относится к Подольскому району города Киева.

История 

Район Ветряные горы в XIX веке относился к пригородам Киева. Именно здесь были построены знаменитые теплицы и питомники плодовых деревьев Вильгельма Кристера, талантливого садовода и ученого. Его именем назван парк «Кристерова горка». На данный момент территория парка недоступна, поскольку находится на территории жилого комплекса «Парковый город». В 2007 году теплицы были почти полностью снесены из-за строительства жилого комплекса, однако, остовы теплиц можно наблюдать на западном склоне холма, выходящего на Галицкую улицу.

Массив застроен в основном пятиэтажными жилыми домами в 1961—1965 годах. На массиве проложена улица Ветряные горы, интересной особенностью застройки которой является то, что с одной её стороны находятся старые двух- и трёхэтажные дома, а с другой — современные новостройки. До середины 1980-х годов на Ветряных горах также существовала Ветряная улица. Население составляет около 15 тысяч человек, а площадь — 17 гектаров.

В начале 2018 года, застройщик «Паркового города», компания «DIM» Андрея Насиковского, уничтожил свыше трехсот деревьев на территории парка «Кристерова Горка». К счастью, не был уничтожен 500-летний дуб Кристера, находящийся на улице Осиповского и объявленный ботаническим памятником природы местного значения согласно решению Киевского горсовета № 1628 от 14 октября 1997 года.

Основные улицы 
 Улица Осиповского
 Улица Светлицкого,
 Краснопольская улица
 Межевая улица
 Галицкая улица
 Улица Ветряные Горы

Самоорганизация населения (ОСББ) 
 ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ВІТРЯНІ ГОРИ»

Литература

Примечания